Jasenik (Gacko), een plaats in de gemeente Gacko, Bosnië-Herzegovina
 Jasenik (Konjic), een plaats in de gemeente Konjic, Bosnië-Herzegovina
 Jasenik (Šandrovac), een plaats in de Kroatische gemeente Šandrovac